Wehling ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Wehling (* 1947), brasilianischer Historiker und Hochschullehrer
 Christa Wehling (1928–1996), deutsche Schauspielerin
 Elisabeth Wehling (* 1981), deutsche Linguistin
 Eva-Maria Wernicke-Wehling (* 1953), deutsche Rennrodlerin

 Georg Wehling (1644–1719), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Gottfried Wehling (1862–1913), deutscher Architekt
 Hans-Georg Wehling (1938–2021), deutscher Politikwissenschaftler
 Hans-Werner Wehling (* 1949), deutscher Geograph und Hochschullehrer 
 Heinz-Helmut Wehling (* 1950), deutscher Ringer
 Klaus Wehling (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Olav F. Wehling (* 1978), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Thomas Wehling (* 1971), deutscher Schauspieler
 Ulrich Wehling (* 1952), deutscher Skisportler
 Will Wehling (1928–1975), deutscher Filmkritiker

Siehe auch:
 Weling, bayerisches Adelsgeschlecht
 Vehling
 Wähling